manila (abaka) – włókno
 Manila – stolica Filipin 
 Manila – gra planszowa, zaprojektowana przez Franza-Benno Delonge
 manila – środek płatniczy
Miejscowości w USA:
 Manila – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Mississippi
 Manila – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Daggett
 Manila – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Humboldt